Amphinome longosetosa är en ringmaskart som beskrevs av Horst 1886. Amphinome longosetosa ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longosetosa